Звери́нская улица — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Зверинская улица — улица в деревне Лиголамби Ленинградской области.
 В Санкт-Петербурге:
 Зверинская улица — улица на Петроградской стороне.
 Зверинская улица — улица в Петергофе.

См. также 
 Зверинецкая улица